Pasvolsky ist der Familienname von:

 Jonathon Pasvolsky (* 1972), australischer Schauspieler
 Steve Pasvolsky (* 1966), australischer Filmregisseur